Утікач, або втікач — той, хто втікає, втік звідкись.

Історія 
 Утікач — селянин, кріпак або раб, що втік від свого пана (сеньйора, поміщика, держави тощо).
 Закон про рабів-утікачів
 Курляндсько-російська конвенція (1783)
 Втікачі з СРСР
 Перебіжчик
 Дезертир

Мистецтво

Кінематограф 
 Втікачі (фільм)
 Втікачі (фільм, 1996)
 Втікач серед нас
 Маленький утікач
 Оголений утікач
 Потяг-утікач
 Утікач (фільм)
 Утікач (фільм, 1998)

Література 
 Утікач (оповідання)
 Втікачі (повість)

Театр 
 Втікачі (опера)